Le Be Forward Wanderers Football Club est un club malawite de football basé à Blantyre.

Histoire

Palmarès 
 Championnat du Malawi (6)
 Champion : 1990, 1996, 1997, 1998, 2006, 2017

 Coupe du Malawi (5)
 Vainqueur : 2005, 2012, 2013, 2016, 2018

Notes et références 

Club de football au Malawi